Sadowa peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Sadowa, un village dans la voïvodie de Łódź
 Sadowa, un village dans la voïvodie de Mazovie

Histoire
 La Bataille de Sadowa en 1866 dans le cadre de la guerre austro-prussienne.